Население Сингапура — 5 453 600 человек. На территории Сингапура проживает также некоторое количество европейцев и представители других континентов.

Этнический состав

Китайцы 
Первые китайцы, переселявшиеся на Сингапур, составляли диалектные группы по месту своего происхождения. Большая часть китайцев говорит на фуцзяньском (хоккьень) диалекте и составляет 42 %, их исторической родиной является провинция Фуцзянь в Восточном Китае, остальные говорят на диалектах Чаочжоу — 23 %, выходцы из Гуандуна, расположенного на побережье Южно-Китайского моря, хакка — 9 %, хайнаньском — 6 % выходцы с острова Хайнань в южном Китае.

Малайцы 
Современные сингапурские малайцы являются потомками мигрантов Джохорского и Малаккского султанатов и бывшей Голландской Ост-Индии (нынешней Индонезии), в частности бугисы с острова Сулавеси, малайцы Риау, яванцы и минангкабау с острова Суматры. Нередко к малайцам причисляются потомки арабских купцов.

Индийцы 
Термин «индийцы» в Сингапуре является обобщённым и обозначает выходцев из стран Южной Азии — Индии, Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки. Сингапурские индийцы представляют разные народности: больше половины них — этнические тамилы, потомки мигрантов из Тамилнада и Северной провинции Шри-Ланки, малаяли составляют менее десятой части, панджабцы, телугу и бенгальцы и того меньше.

Государственная составляющая этнической политики и геополитические условия 
До начала осуществления с 1965 года правительственной программы жилищного строительства в Сингапуре преимущественно было распространено сегрегированное расселение этноконфессиональных групп. Государственная политика в ходе осуществления жилищной программы ставила задачу добиться в новых строящихся микрорайонах совместного проживания разных этносов, соблюдая общегосударственные пропорции между этносами в каждом доме и подъезде. Задача была решена успешно: к началу XXI века 86 % сингапурцев проживало в квартирах, построенных по государственным программам (в 1960 году в них проживало только 9 %).

После того, как Китай оказался открыт мировому сообществу, статус китайцев в регионе повысился, произошло оживление связей сингапурских китайцев с исторической прародиной и это восстановило среди китайского населения Сингапура чувство причастности к китайской культуре. Одновременно с этим, Малайзия и Индонезия являются ближайшими геополитическими партнёрами Сингапура и отношения с этими странами имеет решающее значение для самого существования Сингапура как государства.

Динамика 

С 1824 года по 1860 год население Сингапура увеличилось с 11 до 81 тысяч человек, при этом 62 % его составили китайцы, 16 % — индийцы, менее 14 % — малайцы. В XX веке население продолжало быстро увеличиваться, преимущественно за счёт миграций. В 1930-е годы произошла легализация женской иммиграции, что привело к резкому увеличению естественного прироста.

С 1960—1970-х годов в Сингапуре проводилась жёсткая политика ограничения рождаемости, в результате которой страна приблизилась к показателям простого воспроизводства населения. В стране сформировался современный тип воспроизводства, характеризующийся низкими показателями рождаемости, смертности и почти нулевым естественный приростом, а также невысокой долей детей в структуре населения, характерной для развитых стран.

Для недопущения в перспективе ухудшения возрастной структуры и дефицита трудовых ресурсов, а также ввиду новых потребностей развивающейся экономики и с целью сокращения ввоза иностранной рабочей силы с конца 1980-х годов демографическая политика поменялась. С тех пор правительство ставит задачи стимулирования рождаемости, применяя меры его избирательного увеличения.

В 2019 году СКР резидента выросла для китайцев и упала для малайцев и индийцев. СКР оставался самым высоким для малайцев - 1,80 рождений на женщину в 2019 году. Затем 0,99 для китайцев и 0,98 для индийцев.

Возраст 
По оценкам на 2020 год 10,89 % населения Сингапура были в возрасте 65 лет и старше, а к 2030 году эта возрастная группа возрастёт до 19 % населения. Средний возраст населения Сингапура согласно данным The World Factbook на 2020 год составил 35,6 года, в том числе, 35,4 года у мужчин и 35,7 лет у женщин.

Занятость и ВВП на душу населения 
По состоянию на 1998 год из 1,8 млн всего трудоспособного населения 58 % составляют мужчины, а 42 % — женщины (причём за десятилетие 1988—1998 гг. доля женщин выросла на 5 %). 54 тыс. человек являлись безработными.  31 % населения составляли рабочие, 17,6 % — техники и высококвалифицированный персонал, 15 % — чиновники и канцелярские служащие, 13 % — служащие сферы услуг и торговли.

Доктор экономических наук Г. Костюнина выделяет в структуре населения Сингапура две группы, которым наиболее подходит частичная занятость, и которые испытывают явный дефицит рабочих мест в этой сфере деятельности: замужние неработающие женщины в возрасте, как правило, 40-49 лет и пожилые лица в возрасте 55-64 лет (в среднем занято 43-45 %). При этом, по опросам, 77 % женщин Сингапура заинтересованы именно в такой форме организации рабочего времени.

Сингапур обладает чрезвычайно высоким показателем ВВП на душу населения, который по расчётам МВФ по паритету покупательной способности национальных валют в 2010 году — по состоянию на 2009 год составлял 49764 долл/год, а к 2010 году возрос до 56522 долл/год (на 13,6 %). В результате Сингапур в этом показателе переместился с 4 на 3 место среди всех стран мира.

Примечания